Krait steht für:
 die Schlangengattung der Kraits
 eine Mikroprozessorfamilie von Qualcomm, siehe Snapdragon (Prozessor)#Snapdragon Krait

Siehe auch:
 Kreit
 Kreith
 Greit
 Greith